До списку лускокрилих Островів Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані на Островах Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья.

Згідно з оцінками, існує 120 видів лускокрилих із 21 родини, що поширені на території Островів Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья.

Денні метелики

Синявцеві (Lycaenidae) 
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Cynthia cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий
 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) — монарх
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Vanessa braziliensis (Moore, 1883)

Молі

Choreutidae 
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Cosmopterigidae 
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Cnaphalocrocis trapezalis (Guenée, 1854)
 Diaphana indica (Saunders, 1851)
 Helenoscoparia helenensis (E. Wollaston, 1879)
 Helenoscoparia lucidalis (Walker, 1875)
 Helenoscoparia nigritalis (Walker, 1875)
 Helenoscoparia scintillulalis (E. Wollaston, 1879)
 Helenoscoparia transversalis (E. Wollaston, 1879)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859)
 Herpetogramma phaeopteralis (Guenée, 1854)
 Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Udea delineatalis (Walker, 1875)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea hageni Viette, 1952
 Uresiphita polygonalis ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Zovax whiteheadii (E. Wollaston, 1879)

Elachistidae 
 Elachista trifasciata (E. Wollaston, 1879)

Gelechiidae 
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)

П'ядуни (Geometridae) 
 Chiasmia separata (Druce, 1883)
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Scopula separata (Walker, 1875)

Glyphipterigidae 
 Glyphipterix semilunaris E. Wollaston, 1879

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Phyllonorycter aurifascia (Walker, 1875)

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Eudalaca sanctahelena Viette, 1951

Lyonetiidae 
 Leucoptera auronivea (Walker, 1875)

Совки (Noctuidae) 

 Acanthodelta janata (Linnaeus, 1758)
 Achaea catella Guenée, 1852
 Agrotis costalis Walker, 1857
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) — совка-іпсилон
 Agrotis pallidula Walker, 1875
 Agrotis segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775) — совка озима
 Anomis flava (Fabricius, 1775)
 Ascalapha odorata (Linnaeus, 1758)
 Caradrina atriluna Guenée, 1852
 Chrysodeixis acuta (Walker, 1858)
 Chrysodeixis dalei E. Wollaston, 1879
 Condica capensis (Guenée, 1852)
 Condica circuita (Guenée, 1852)
 Craterestra subvelata (Walker, 1875)
 Ctenoplusia limbirena (Guenée, 1852)
 Dimorphinoctua cunhaensis Viette, 1952
 Dimorphinoctua goughensis Fletcher, 1963
 Dimorphinoctua pilifera (Walker, 1857)
 Eudocima apta (Walker, [1858])
 Faronta exoul (Walker, 1856)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1827)
 Helicoverpa helenae Hardwick, 1965
 Hypena helenae Berio, 1972
 Hypena masurialis (Hübner, 1825)
 Hypena obacerralis Walker, [1859]
 Hypocala rostrata (Fabricius, 1794)
 Leucania ptyonophora (Hampson, 1905)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Melipotis obliquivia (Hampson, 1926)
 Mocis punctularis (Hübner, 1808)
 Mythimna loreyi (Duponchel, 1827)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777) — совка фіскашкова
 Pandesma robusta (Walker, 1858)
 Peridroma goughi Fletcher, 1963
 Peridroma saucia (Hübner, [1808])
 Simplicia extinctalis (Zeller, 1852)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — совка карадрина
 Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
 Trichoplusia ni (Hübner, [1803])
 Trichoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Vittaplusia vittata (Wallengren, 1856)

Oecophoridae 
 Agonopterix goughi (Bradley, 1958)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Schiffermuelleria pictipennis (E. Wollaston, 1879)
 Schiffermuelleria splendidula (E. Wollaston, 1879)

Plutellidae 

 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна

Pterophoridae 
 Agdistis sanctaehelenae (E. Wollaston, 1879)
 Hellinsia subnotatus (Walker, 1875)
 Megalorhipida defectalis (Walker, 1864)
 Stenodacma wahlbergi (Zeller, 1852)

Pyralidae 

 Anagasta kuehniella (Zeller, 1879)
 Cactoblastis cactorum (Berg, 1885) — кактусова міль
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Homoeosoma privata (Walker, 1875)
 Hypargyria metalliferella Ragonot, 1888
 Ocrasa nostralis (Guenée, 1854)
 Pyralis farinalis Linnaeus, 1758
 Pyralis manihotalis Guenee, 1854
 Thylacoptila paurosema Meyrick, 1885

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Agrius cingulata (Fabricius, 1775)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Tineidae 
 Erechthias ascensionae Davis & Mendel, 2013
 Erechthias grayi Davis & Mendel, 2013
 Erechthias minuscula (Walsingham, 1897)
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Opogona actaeon (E. Wollaston, 1879)
 Opogona anticella (Walker, 1875)
 Opogona apicalis (E. Wollaston, 1879)
 Opogona atlantica (E. Wollaston, 1879)
 Opogona binotatella (Walker, 1875)
 Opogona brunneomarmorata (E. Wollaston, 1879)
 Opogona compositarum (E. Wollaston, 1879)
 Opogona congenera (E. Wollaston, 1879)
 Opogona divisa (E. Wollaston, 1879)
 Opogona fasciculata (E. Wollaston, 1879)
 Opogona flavotincta (E. Wollaston, 1879)
 Opogona helenae (E. Wollaston, 1879)
 Opogona helenaeoides (E. Wollaston, 1879)
 Opogona irrorata (E. Wollaston, 1879)
 Opogona niveopicta (E. Wollaston, 1879)
 Opogona omoscopa (Meyrick, 1893)
 Opogona recurva (E. Wollaston, 1879)
 Opogona sacchari (Bojer, 1856)
 Opogona scalaris (E. Wollaston, 1879)
 Opogona subaeneella (Walker, 1875)
 Opogona ursella (Walker, 1875)
 Opogona vilis (E. Wollaston, 1879)
 Phereoeca allutella (Rebel, 1892)
 Tinea aureomarmorata E. Wollaston, 1879
 Tinea bicolor E. Wollaston, 1879
 Tinea dubiella Stainton, 1857
 Tinea fasciolata E. Wollaston, 1879
 Tinea flavofimbriata E. Wollaston, 1879
 Tinea minutissima E. Wollaston, 1879
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758 — міль шубна
 Tinea piperata E. Wollaston, 1879
 Tinea pulveripennis E. Wollaston, 1879
 Tinea pulverulenta E. Wollaston, 1879
 Tinea subalbidella Stainton, 1867

Листовійки (Tortricidae) 
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Lozotaenia capensana (Walker, 1863)
 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick, 1913)

Uraniidae 
 Chrysiridia prometheus (Drapiez, 1819)

Примітки

Посилання 
 Lepidoptera of Ascension Island—a review
 The Fauna of the Tristan Da Cunha Islands
 Afro Moths

О
Фауна Островів Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья